Wellental hat mehrere Bedeutungen:
 der Bereich einer Wasserwelle, der unterhalb des Ruhewasserspiegels liegt. 
 oft ist auch damit die maximale negative (nach unten gerichtete) Wasserspiegelauslenkung gemeint.

Siehe auch

 Wellenthal, ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Dieterskirchen in Bayern